Томша:

 Томша (приток Белого Луха) — река в России, протекает в Костромской области, Вологодской области, Нижегородской области. 
 Томша (приток Меры) — река в РФ, протекает в Костромской области, Ивановской области, Нижегородской области. 
 Томша (приток Соги) — река в Российской Федерации, протекает в Ярославской области, Вологодской области,Тверской области.